Петрогра́д — название города Санкт-Петербурга в 1914—1924 гг. Также может означать:

Другие населённые пункты 
 Петроград — исчезнувший посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Петроград — исчезнувшая деревня в Омском районе Омской области.
 Петроград — посёлок в Красноармейском районе Челябинской области
 Петроград — посёлок в Октябрьском районе Челябинской области

Общественные организации 
 Петроград — общественное движение в Санкт-Петербурге, лидер движения Сергей Елгазин.

Здания 
 «Петроград» — гостиница в Житомире.
 «Петроград» — гостиница в Ростове-на-Дону.

См. также 
 Петроградский
 Петроградское
 Петрополь
 Зренянин (в 1935-1946 — Петровград)

en:Petrograd (disambiguation)